Ob – rzeka w Rosji
 ob – gen kodujący leptynę

Skrótowiec OB
 OB (odczyn Biernackiego) – badanie laboratoryjne polegające na pomiarze drogi opadania krwinek czerwonych w niekrzepnącej krwi
 OB – typ gwiazdy
 OB – przedmiotowa olimpiada szkolna z zakresu biologii, przeznaczony dla zainteresowanych biologią uczniów szkół ponadgimnazjalnych